Гаврово — название населённых пунктов.

Россия 
 Гаврово — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Гаврово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Гаврово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Греция 
 Гаврово — славянское название гор Валтос.

См. также 
 Габрово (значения)